Antandroy peut désigner :
les Antandroy, ou Ntandroy un peuple de Madagascar.
l'antandroy, ou ntandroy, la langue de ce peuple.